Tell It to My Heart – singolo di Taylor Dayne del 1987
Tell It to My Heart – album di Taylor Dayne del 1988
Tell It to My Heart – singolo dei Meduza del 2021